Командировка:
 Командировка — откомандирование (направление) кого-либо куда-либо с каким-либо служебным (рабочим) поручением (заданием).
 Служебная командиро́вка — поездка работника по распоряжению работодателя на определённый срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
 «Командировка» — художественный фильм 1961 года, киноповесть режиссёра Юрия Егорова.
 «Командировка» — документальный фильм 1982 года, снятый режиссёром Аркадием Рудерманом в оригинальном жанре, когда сквозь репортажность открыто просвечивали черты инсценировки.
 Командировка (то же, что лагпункт) — административная единица в системе ИТЛ СССР.

См. также 
 «Служебная командировка» — американский телесериал, выходивший на канале CBS с сентября 1987 по апрель 1990 года.
 «Папа в командировке» — художественный фильм Эмира Кустурицы, лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

Примечания